
Molekulska formula -{C3H3NO}- se može odnositi na:

 Oksazol
 Izoksazol